Khwahan Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Khwahan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Khwahan Airport är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Khwahan Airport. Runt Khwahan Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Khwahan Airport består i huvudsak av gräsmarker.  subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)